Zkratka XPS může mít více významů:

 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie – též známá jako elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu (ESCA)
 Vytlačovaná polystyrenová pěna – izolační materiál
 Formát e-booku (XPS nebo OpenXPS) – otevřený, autorsky nechráněný, fixně rozvržený formát dokumentů vyvinutý Microsoftem
 Dell XPS – série počítačů firmy Dell

Reference